Böhme kan syfta på:

 Böhme (efternamn) – ett efternamn samt personer med efternamnet
 Böhme (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Böhme, Niedersachsen – en kommun i Tyskland
 Böhme (Aller) – en flod i Niedersachsen i Tyskland